Доэрти, Питер:
 Доэрти, Пит — музыкант
 Доэрти, Питер — ветеринар